A cím a következő művekre utalhat:
 A kísértetkastély (opera), eredeti címe Straszny Dwór, Stanisław Moniuszko operája (1865)
 A kísértetkastély (film), eredeti címe The Haunted Palace, 1963-as amerikai horrorfilm, rendezte Roger Corman, főszereplő Vincent Price 
 A kísértetkastély (regény), eredeti címe The Secret of Terror Castle, Robert Arthur regénye (1964)